Liga I 2017/2018 var den 100:e säsongen av Rumäniens högstaliga i fotboll. Cluj vann ligan och tog sin fjärde mästerskapstitel.

Tabeller

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Nedflyttningsserien

Kvalspel

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Rumänien
2018 i Rumänien
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018